Moling kan syfta på följande platser:

Kina 

 Moling (köping i Kina, Jiangsu), 
 Moling (köping i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar